The Fatal Note – cortometraggio del 1914 diretto da E.A. Martin
The Fatal Note – cortometraggio del 1915 diretto da Harry Edwards
The Fatal Note – cortometraggio di animazione del 1933 diretto da Vernon Stallings